Atanas Atanasov (né en 1935), joueur bulgare de basket-ball
 Atanas Atanasov (né en 1963), lutteur bulgare
 Atanas Atanasov (né en 1959), homme politique bulgare
 Atanas Atanasov (né en 1985), footballeur bulgare